Järva-Jaani (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Järva-Jaani (plaats), een plaats in Estland, gemeente Järva